Petr Hejma ist der Name folgender Personen:

* Petr Hejma senior (* 1944), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Petr Hejma junior (* 1970), deutscher Eishockeyspieler